— манга автора Котоямы. Публиковалась в журнале Weekly Shōnen Sunday с июня 2014 по март 2018 года. Ранобэ-адаптация под названием  за авторством создателя Haiyore! Nyaruko-san Манты Айсоры была опубликована Shogakukan 18 декабря 2015 года под его импринтом Gagaga Bunko. Показ аниме-адаптации студии Feel начался 7 января 2016 года. «Dagashi Kashi» переводится как «дешёвые сладости», но если прочесть название как «Daga Shikashi», оно может также означать «однако».

Персонажи 
 — главный герой, мечтающий стать мангакой с тех пор, как он, будучи ребёнком, показал отцу свой рисунок. Поскольку отец похвалил сына, его стремление стать мангакой усилилось. Однако отец хочет, чтобы сын стал девятым хозяином их магазина сладостей, несмотря на протесты Коконоцу. Коконоцу хорошо знает, что нужно делать, чтобы конфеты привлекали больше внимания и даже имели лучший вкус. Однако он не осознаёт наличие у себя этого таланта, и всегда, когда его спрашивают о конфетах, он высказывает первую пришедшую в голову идею, даже не понимая, что все его подобные идеи оказываются полезными.
 Сэйю: Ацуси Абэ

 — городская девушка, чей отец является владельцем всемирно известной компании по производству конфет. Так как Хотару когда-нибудь унаследует её, она хочет превратить её в лучшую компанию в мире. Она часто восхищается невероятной способностью Коконоцу создавать идеальные сладости без каких-либо усилий. Хотару пришла в магазин семьи Сикада, дабы уговорить отца Коконоцу, который также довольно известен, работать в компании её отца. Как выяснилось позже, Ё не собирается покидать свой магазин, пока Коконоцу не станет следующим хозяином. Она пришла в ужас, когда узнала, что талант Коконоцу пропадёт зря, и поэтому заключила сделку с его отцом: если она уговорит Коконоцу стать хозяином магазина, его отец сразу же станет работать на компанию отца Хотару.
 Сэйю: Аяна Такэтацу

 — младшая сестра То и подруга Коконоцу. Она работает в «Кафе Эндо» и имеет чувства к Коконоцу. Поначалу её беспокоит присутствие Хотару, но потом они становятся подругами, так как их цели взаимосвязаны: Хотару хочет, чтобы Коконоцу управлял магазином, а Сая — чтобы он остался в городке. После того, как Сая побеждает Хотару в игре «мэнко», та начинает обращаться к ней, используя суффикс «-си» — устаревшее обращение ученика к своему учителю.
 Сэйю: Манами Нумакура

 — старший брат Саи и друг Коконоцу. Чаще всего одет в гавайскую рубашку. Его семья владеет кафе под названием «Кафе Эндо».
 Сэйю: Тацухиса Судзуки

 — отец Коконоцу. Отчаянно пытается уговорить сына стать девятым хозяином магазина и продолжить его дело. Он заключает сделку с Хотару, согласно которой, если она уговорит Коконоцу унаследовать магазин, Ё станет работать в компании её отца.
 Сэйю: Кэйдзи Фудзивара

Аниме

Список серий

См. также 
 Call of the Night — манга Котоямы, публикующаяся с 2019 года.

Примечания

Ссылки 
  
 

Ранобэ
Манга 2014 года
Tezuka Productions
Feel